|-
| 133601 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133602 - || || 20 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133603 - || || 18 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133604 - || || 18 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133605 - || || 18 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133606 - || || 19 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133607 - || || 19 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133608 - || || 19 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133609 - || || 20 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133610 - || || 20 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133611 - || || 19 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133612 - || || 19 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133613 - || || 19 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133614 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133615 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133616 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133617 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133618 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133619 - || || 18 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133620 - || || 18 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133621 - || || 18 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133622 - || || 19 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133623 - || || 19 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133624 - || || 20 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133625 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133626 - || || 18 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133627 - || || 19 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133628 - || || 19 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133629 - || || 20 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133630 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133631 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133632 - || || 17 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133633 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133634 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133635 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133636 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133637 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133638 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133639 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133640 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133641 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133642 - || || 18 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133643 - || || 18 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133644 - || || 19 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133645 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133646 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133647 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133648 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133649 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133650 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133651 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133652 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133653 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133654 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133655 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133656 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133657 - || || 22 d'octubre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133658 - || || 22 d'octubre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133659 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133660 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133661 - || || 21 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133662 - || || 21 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133663 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133664 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133665 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133666 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133667 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133668 - || || 22 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133669 - || || 22 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133670 - || || 22 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133671 - || || 22 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133672 - || || 22 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133673 - || || 23 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133674 - || || 23 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133675 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133676 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133677 - || || 21 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133678 - || || 21 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133679 - || || 21 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133680 - || || 21 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133681 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133682 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133683 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133684 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133685 - || || 21 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133686 - || || 22 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133687 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133688 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133689 - || || 23 d'octubre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133690 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133691 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133692 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133693 - || || 21 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133694 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133695 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133696 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133697 - || || 22 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133698 - || || 23 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133699 - || || 23 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133700 - || || 23 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
3